From Time to Time – album del 1994 dei Visible Faith
 From Time to Time – cortometraggio del 1992
 Il segreto di Green Knowe - From Time to Time – film del 2009 diretto da Julian Fellowes